Elite steht für:

 Elite, eine soziologische Kategorie
 Elite (Computerspiel), ein Computerspiel von 1984
 Élite, eine spanische Netflix-Serie aus dem Jahr 2018
 Elite Systems, britische Spielesoftwarefirma

 Elite Model Management, internationale Model-Agentur
 Elite-Kino in Lübeck, siehe Apollo-Theater (Lübeck) #Elite-Kino
 eine Altersklasse im Radrennsport, siehe Radrennfahrer #Fahrerkategorien

Kraftfahrzeugbereich:
 Ford Elite
 Lotus Elite
 Elite-Werke, ehemaliger deutscher Fahrzeughersteller
 Elite Enterprises, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Markenname des ehemaligen US-amerikanischen Automobilherstellers D. B. Smith & Company

Siehe auch:
 Die Elite,  Antihelden mit Superkräften in DC Comics
 Division Élite
 Hotel Elite